Jan de Ruiter (burgemeester) : Nederlands PvdA-politicus; voormalig wethouder van Almelo en sinds 2001 burgemeester van Zevenaar
 Jan de Ruiter (dammer) : Nederlands dammer (ook bekend als Swami Nikhilananda)